Desigualtat matemàtica, expressió que determina la mida relativa o l'ordre de dos termes i que es compleix només per certs valors de les variables.
 Desigualtat econòmica
 Desigualtat social
 Desigualtat de gènere